Светица — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Светица — село в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Светица — деревня в Тотемском районе Вологодской области.

Реки 
 Светица — река в Вологодской области, приток Городишны.
 Светица — река, приток Кичменьги.
 Светица — река в Вологодской и Костромской областях, приток Костромы.
 Светица — река в Вологодской области, приток Лугоды.